Bilbrook est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Bilbrook, hameau de Old Cleeve, Somerset
Bilbrook, village du Staffordshire

Homonymie de toponyme